Poret peut faire référence à:

Patronymie
 Paul Jean-Baptiste Poret de Morvan (1777-1834), général de brigade du Premier Empire
 Xavier de Poret (1897-1975), artiste peintre animalier, portraitiste
 Bénigne Poret de Blosseville (1768-1845), homme politique français
 Jérémy Poret, pilote de motomarine professionnel français

Toponymie
 Le Fresne-Poret est une commune française, située dans le département de la Manche en région Normandie

Homonymie de patronyme